La saison 2010-2011 du Championnat saint-marinais de football est la vingt-sixième édition de la première division saint-marinaise. Les quinze clubs participants répartis en deux groupes affrontent à deux reprises les équipes de leur groupe et une fois celle de l'autre groupe, les trois premiers de chaque groupe se retrouvent en playoffs pour se disputer la victoire finale.

Deux places du championnat sont qualificatives pour les compétitions européennes, la troisième place revenant au vainqueur de la Coppa Titano 2010-2011.

Le SP Tre Fiori, double tenant du titre, va tenter de conserver son trophée cette saison. Ses adversaires principaux sont le SS Murata, le SP Tre Penne, finaliste la saison dernière et le SS Pennarossa.

Qualifications en coupe d'Europe 
À l'issue de la saison, le champion participera au  de qualification des champions de la Ligue des champions 2011-2012.

Le vainqueur de la Coppa Titano prendra la place en Ligue Europa 2011-2012, tout comme le finaliste du championnat. Si le vainqueur de la Coppa Titano arrive en finale, la  en Ligue Europa revient au  du championnat.

Les 15 clubs participants 

En raison du peu de nombre de stades se trouvant sur le territoire de Saint-Marin, les matchs sont joués par tirage au sort sur un des six stades suivants :
 Stadio Olimpico (Serravalle)
 Campo di Fiorentino (Fiorentino)
 Campo di Acquaviva (Chiesanuova)
 Campo di Dogana (Serravalle)
 Campo Fonte dell'Ovo (Domagnano)
 Campo di Serravalle (Serravalle)

Compétition

Classement 

Groupe B

|}
|

|}

Matchs 

Source : soccerway.com

Playoffs

Bilan de la saison

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat de Saint-Marin de football
 Coupe de Saint-Marin de football
 Supercoupe de Saint-Marin de football

Liens externes 
  Site officiel
  Page complète sur RSSSF

Championnat de Saint-Marin de football
Saint-Marin